

Letteratura 
 Taylor-Schechter 12.182 – antico manoscritto su pergamena in forma codex

Persone 
 Daniel S. Schechter – psichiatra, psicoanalista e ricercatore statunitense specializzato in psichiatria infantile
 Harold Schechter – scrittore e accademico statunitense
 Martin Schechter – matematico statunitense
 Solomon Schechter – rabbino, accademico e pedagogo romeno naturalizzato britannico, fondatore e presidente della United Synagogue of America